Seaham ist der Name folgender Orte:

 Seaham (Durham), Stadt im County Durham im Vereinigten Königreich
 Seaham (New South Wales), Stadt im Bundesstaat New South Wales, Australien